Čez planke je slovenska televizijska dokumentarno-popotniška oddaja, ki jo od leta 2001 predvaja prvi program TV Slovenija. Voditeljica je Mojca Mavec, ki oddajo tudi ustvarja.

Med potovanjem po deželi se srečuje z različnimi sogovorniki.

Kritike 
Revija Mladina je bila do voditeljice Mavčeve večkrat kritična. Očitala ji je žaljenje žrtev nacizma z otročjim obnašanjem v židovskem getu v Krakovu in neprimerno izjavo med oblikovanjem lizike v Nemčiji (»Arbeit macht glücklich«), njeno neresno obnašanje se ji tudi ni zdelo primerno za oddajo, namenjeno odraslim. Menila je, da bi morala biti oddaja po njeni plagiatorski aferi ukinjena.

Peter Kolšek je napisal, da je njena oddaja pač tisto, kar gledalec pričakuje od poletnega razvedrila.

Oddaje

Sklici

Zunanje povezave 

 Arhiv oddaj na 4d.rtvslo.si

Dokumentarne televizijske oddaje
Televizijske oddaje Radiotelevizije Slovenija